LRRN4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 20-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 740 амінокислот, а молекулярна маса — 78 843.

Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 20

Некатегоризовані білки